Никола́й Фёдорович Тито́в: Титов, Николай Фёдорович (1759 — после 1816) — русский генерал-майор.
 Титов, Николай Фёдорович (род. 1947) — украинский реставратор, живописец, педагог.
 Титов, Николай Фёдорович — генерал-майор, начальник УСВИТЛ.